Spojení písmene E a čísla 96 může mít různé významy:

 evropská silnice E96
 řada E96 – významné hodnoty rovnoměrně vybrané z desítkově logaritmické škály, tzv. vyvolená čísla
 bomba E96 – kazetová puma, biologická zbraň vyvíjená v USA, testovaná v padesátých letech 20. století